Гленн И́конен (; ) — шведский кёрлингист, участник сборной Швеции по кёрлингу на колясках на зимних Паралимпийских играх 2006, зимних Паралимпийских играх 2010 и зимних Паралимпийских играх 2014.

Играет на позиции третьего.

Достижения 
 Зимние Паралимпийские игры: бронза (2006).
 Чемпионат мира по кёрлингу на колясках: серебро (2009, 2013).
 : бронза (2014).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начал заниматься кёрлингом на колясках в 2000 в возрасте 45 лет.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте зимних Паралимпийских игр 2014 (в веб-архиве)

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Швеции
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2006 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2010 года
Кёрлингисты на зимних Паралимпийских играх 2014 года
Бронзовые призёры зимних Паралимпийских игр 2006 года
Чемпионы Швеции по кёрлингу
Кёрлингисты на колясках
Кёрлингисты, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил